Cet article présente la liste des personnages du manga Pandora Hearts.

Personnages principaux 
  Doublé par : Junko Minagawa (Anime)
Personnage principal de l'histoire, Oz est un jeune garçon de  appartenant à la prestigieuse famille des Vessalius dont son père est le Duc. Des cheveux blonds et des yeux vert émeraude, c'est un garçon très intelligent et vif qui passe son temps avec sa petite sœur Ada et son serviteur et meilleur ami Gilbert. Cependant, pour des raisons qu'il ignore, Oz est détesté par son père, qui n'a pas hésité à lui exprimer son profond dégoût, refusant jusqu'à être touché par celui-ci. Ce rejet l'amènera à se forger une attitude stoïque, qui le poussera à accepter tout événement qui pourrait lui arriver, même les plus étranges. Cette attitude lui sera souvent reprochée plus tard, car cela l’entraîne à dénigrer sa propre condition au profit de celle des autres, mais paradoxalement l'aidera face aux nombreux évènements étranges dont il sera la victime.
L'aventure d'Oz commence lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Alors que ce dernier récitait son serment devant une assemblée venue pour la cérémonie, le groupe des mystérieux Baskerville, qui n’était pas apparu depuis cent ans, l'envoie dans l'Abysse. Oz y rencontrera Alice, alias B-Rabbit et passera un pacte avec elle, ce qui lui permettra de retourner dans son monde. Il découvre alors que dix ans se sont écoulés durant son court séjour dans l'Abysse. Ses soucis ne sont pas terminés, car l'organisation Pandora semble s'intéresser à lui et à Alice, tout comme les membres de la famille Baskerville, qui ont vent de son retour.
 On apprend plus tard qu'il est en fait lui-même B-Rabbit, une des premières chains qui a fait un pacte avec Lacie Baskerville. Quand celle-ci sera jetée dans l'Abysse, Oz la suivra sous la forme d'un lapin en peluche. Il fut vite adopté par les filles de Lacie (Alice et La Volonté de l'Abysse), puis sera utilisé par Jack comme arme de destruction lors de la Tragédie de Sablier : Alice se sacrifiera pour l’empêcher de souffrir plus longtemps et de tout détruire lors de ce moment. Ensuite,  il perdra la mémoire et restera longtemps enfermé dans l'âme de Jack (qui avait passé un pacte avec lui), et finalement prendra lui-même le corps de Jack « jeune », dépourvu d'identité, sous le nom de Oz Vessalius. Il retrouvera la mémoire en même temps que Gilbert et Alice, et sera très affecté par le fait qu'il ne soit « qu'une stupide peluche », puis s'acceptera comme il est, en tant qu'Oz le B-Rabbit.

Oz peut paraître fortement inspiré du personnage original d'Alice : Acceptant tous les événements, même les plus étranges, qui ont lieu autour de lui, il ne cesse de chercher des réponses par lui-même aux nombreuses questions qu'il se pose, notamment celle de son fameux « crime », de sa place dans le monde et de son identité/individualité par rapport à Jack. Poli et courtois, cela ne l’empêche pas de blesser les autres autour de lui comme le dit Elliot « à cause de ses pulsions suicidaires » qui le poussent à aller au devant du danger dont ses compagnons sont censés le protéger. Oz possède également au début de l'histoire une chatte blanche du nom de Dinah à l'instar de la véritable Alice qui disparaît après son passage dans l'Abysse, marquant, comme dans l'œuvre de Carroll le passage dans le monde fantastique des chains et des contractants.

  Doublé par : Ayako Kawasumi (Anime), Yukari Tamura (Drama CD)
Héroïne de l'histoire, Alice est une « Chain » restée pendant plusieurs années enfermée dans la prison de l'Abysse. Aussi connue sous le surnom B-Rabbit (pour Bloodstained Black Rabbit) ou le lapin noir baigné de sang, sa forme réelle est celle d'un grand lapin noir habillé d'une redingote rouge et armé d'une faux rouge et de chaînes. Cependant, elle ne prend cette forme que lorsqu'elle doit combattre, ressemblant autrement à une jeune fille aux cheveux longs et bruns avec deux tresses. Tsundere et très franche, elle est hautaine et dit ce qu'elle pense sans réfléchir aux conséquences, témoignant parfois d'une grande naïveté et d'une simplicité qui apparaissent pour Oz comme des rayons de soleil, une grande bouffée d'air dans le monde d'intrigue et de mensonges de l'aristocratie qui accompagne aussi Pandora. Pourtant, elle a aussi un côté attentive, particulièrement lorsque cela concerne Oz. Elle aime beaucoup manger particulièrement de la viande.
Elle a perdu la mémoire, mais elle est certaine qu'elle pourra retrouver des fragments de ses souvenirs dans le monde réel. 
Elle arrive à convaincre Oz de passer un pacte avec elle afin de sortir de l'Abysse et lui demande de l'aider à retrouver ses souvenirs éparpillés dans son monde.

Malgré son apparence enfantine, il se révélera très rapidement qu'elle était une des pièces maîtresses dans le déroulement des évènements de la Tragédie de Sablier, tragédie dans laquelle les Baskervilles on envoyé Sablier, grande capitale, dans l'Abysse pour attirer les faveurs de la volonté de l'Abysse. Oz et les autres découvriront en effet qu'Alice était autrefois humaine, dont l'existence était cachée par les Baskervilles. Elle est la sœur jumelle de la volonté de l'Abysse, vivant dans le Monde réel. Jack Vessalius remarque d'ailleurs rapidement après l'avoir connue, que cette dernière utilisait le corps d'Alice pour apparaître dans le Monde réel, ce qui explique sa séquestration par les Baskerville. N'hésitant pas à provoquer et blesser par ses paroles crues, elle s'attira l'aversion quasi éternelle de Vincent. Tous les indices laissent d'ailleurs supposer que celui-ci est son meurtrier car la raison pour laquelle Alice fut plongée dans l'Abysse est qu'elle mourut lors de l'évènement. Cependant, on apprendra plus tard qu'Alice s'est suicidée pour empêcher Jack de rentrer en contact avec la Volonté de l'Abysse et ainsi de faire plonger Sablier dans l'Abysse.

Étrangement, Alice relève autant du personnage éponyme que du Lapin Blanc : Impatiente et grossière, elle suit toujours son instinct et est finalement poursuivie à la fois par Oz et le reste du groupe. Elle est le lapin noir que Pandora veut éliminer, le lapin blanc qu'Oz veut atteindre, tant au sens physique, lorsqu’elle est enlevée, qu'au sens figuré: Sa fraîcheur et simplicité sont ce dont Oz a été privé. Elle n'est cependant pas le véritable lapin que tous veulent capturer: Elle est le lapin noir dont on veut la mort, tout comme Oz pour des raisons qu'on ignore, opposé dans ce sens au lapin blanc de la volonté de l'abysse.
Curieuse, la perte de sa mémoire la plonge dans une profonde détresse mais la pousse également à aller de l'avant pour retrouver ses souvenirs. Au fur et à mesure de l'histoire, elle retrouve son identité, redevient une jeune fille, ce qui est traduit dans son accoutrement: Portant constamment sa redingote et son nœud papillon au début de l'histoire, elle change peu à peu de vêtements: Uniforme, tenue de sortie puis de soirée. Nous découvrirons que les souvenirs qu'elle a perdu ne sont pas vraiment ses souvenirs mais ceux de sa sœur,la Volonté de l'Abysse.

  Doublé par : Azuma Sakamoto (Enfant), Kōsuke Toriumi (Adulte)(Anime), Katsuyuki Konishi (Drama CD)
Gilbert est le meilleur ami d'Oz et aussi son plus fidèle serviteur. Il est surnommé « Gil » par les autres et « Tête d'algue » par Alice, il possède des yeux dorés et des cheveux noirs. Gilbert est découvert grièvement blessé dans le domaine de la famille Vessalius cinq ans avant le début de l'histoire, Oscar prend alors soin de lui et en fait le serviteur du jeune Oz. N'ayant aucun souvenir de ce qui s'est passé avant sa découverte, Gilbert démontre une exceptionnelle loyauté envers Oz. Il est prêt à tout pour le protéger. Il avait 14 ans au moment de la cérémonie, il en a maintenant 24. 
Lors de la cérémonie de passage à l'âge adulte d'Oz, Gilbert est contrôlé par la chain Dledum de Zwei, l'un des membres du groupe de Baskerville et attaque Oz. À la suite de l'intervention d'Alice, il reprend ses esprits et découvre la véritable identité du chef du groupe, empêchant Oz de l'attaquer, recevant le coup d'épée destinée au premier. Gilbert survécu cependant, et pendant qu'Oz était coincé dans l'Abysse, il rejoignit la famille Nightray ainsi que l'organisation Pandora, où il retrouve son frère Vincent, afin de prendre le contrôle de la Chain nommée Raven (Corbeau) qui devrait lui permettre de ramener son jeune maître. Il aurait vécu il y a 100 ans avec son frère et aurait perdu ses souvenirs à la suite de Sablier. Si la tragédie n'avait pas eu lieu, il aurait été le nouveau réceptacle de l'âme de Glen Baskerville. On découvre dans un de ses souvenirs lorsqu'il a voulu sauver son frère Vincent, que son véritable maître d' il y a 100 ans était Glen Baskerville et non Jack Vessalius, et qu'il est lui aussi un Baskerville, car on voit dans sa parole après être tranché par Jack, que sa « bulle de parole » et comme quand un Baskerville parle.

La famille Vessalius 
  Doublé par : Daisuke Ono (Anime)
Jack Vessalius est le héros qui aurait vaincu Glen Baskerville il y a 100 ans, lors de la Tragédie de Sablier. Il ressemble physiquement à un Oz adulte, les mêmes yeux émeraude et les cheveux blonds. C'est en outre grâce à lui que la famille Vessalius a autant de notoriété. À l'époque de la tragédie de Sablier, cette famille faisait partie du troisième rang de la noblesse. Jack, étant le troisième fils, n'avait aucune prétention à la succession et devint fabricant de boites à musique. Se liant d'amitié avec Glen Baskerville, ils créèrent ensemble la montre à gousset-boite à musique que trouve Oz ; Jack créant l'objet et Glen la mélodie nommée « Lacie » en hommage à sa jeune sœur.

  Doublé par : Tōru Ōkawa (Anime) 
Actuel Duc de la famille Vessalius et il fait partie des Baskerville, il a un pacte avec la Chain nommée Griffon. C'est aussi le père d'Oz mais il le considère pas comme son fils et ne lui donne aucune importance, et celui qui l'a envoyé dans les profondeurs de l'Abysse lors de la cérémonie.

  Doublé par : Hideyuki Umezu (Anime) 
Oscar Vessalius est l'oncle  d'Oz. Ce dernier le considère comme son père étant donné que Zai ne lui a jamais donné la moindre affection. Il est très proche d'Oz et adore taquiner Gilbert qui pense avoir trahi la famille Vessalius. Oscar fait partie de Pandora.

  Doublé par : Kaori Fukuhara (Anime)
Ada Vessalius est la petite sœur d'Oz. Elle tient énormément à lui. Lors de son enfance, elle jouait très souvent avec Oz, Gilbert et son chat Dinah. Cette dernière disparait dans le manga dès qu'Oz fut envoyé dans l'Abysse. Elle avait huit ans lors de la disparition de son frère et en reste touchée sans l'oublier. Lorsque son frère revient, elle a dix-huit ans et est dans une école prestigieuse nommée Ludwidge. Elle se fait accompagner de plusieurs animaux. Elle a offert un chapeau à Gilbert (ce dernier considère le chapeau comme son préféré) et son oncle la soupçonne d'être amoureuse de Gilbert, ce qui le rend complètement fou de rage. Elle est amoureuse de Vincent Nightray, même si actuellement personne ne le sait. Elle aime étrangement la sorcellerie et les objets de torture.

 
 Mère d'Oz et Ada. On ne sait pas grand chose sur elle au-delà du soupçon que la famille Nightray aurait causé sa mort. On apprend plus tard que les Nightray n'ont rien à voir avec sa mort.

La famille Nightray 
  Doublé par : Fuyuka Ōura (Enfant), Jun Fukuyama (Adulte)(Anime)
Petit frère de Gilbert, il est recueilli par la famille Nightray lorsqu'il est découvert par ces derniers ensanglanté sur leur domaine. Son œil gauche est de couleur dorée comme ceux de Gilbert, mais son œil droit est rouge écarlate. Contrairement à son frère, il se souvient de son passé, mais fait semblant de l'avoir oublié. Il est extrêmement attaché à Gilbert. Il entretient des relations avec les membres de la famille Baskerville. Il est lié a une Chain  : Le Loir. Il est celui qui a crevé les yeux de Cheshire et même, sous-entendu, celui qui ait assassiné Alice lors de la Tragédie de Sablier dont il aurait envoyer Sablier dans l'Abysse, guidé par le Duc Barma. Dans son passé, tout le monde le traitait d'enfant maudit à cause de son œil rouge. Il était très proche de Jack Vessalius depuis que celui-ci lui avait dit que son œil rouge n'était pas maudit, quand Jack lui proposa de l'appeler par son prénom mais Vincent refusa et décida de faire comme son frère en appelant « maître ». Son véritable objectif est de se servir de Pandora mais aussi des Baskerville pour modifier le passé en un temps où lui-même n'existerait pas, ainsi débarrasser son frère du fardeau qu'il représente. Il déteste Alice car avant la Tragédie, celle-ci l'avait traité d'enfant maudit ce qui lui avait rappelé des souvenirs très douloureux. Vincent veut juste que son frère soit heureux. Mais nous apprenons aussi que c'est Vincent, et non Elliot, qui est le chasseur de têtes à l'origine. Vincent a en fait 2 Chains: le Loir (contrat légal) et Demios, communément appelée la Reine de cœur (contrat illégal). Vincent assassina grâce à cette dernière certains membres de la famille Nightray (Fred et son oncle, et le duc). Il appréciait Elliot car il était différent de ses frères et permettait à Gilbert de sourire. Lorsque le duc Barma dévoilera le secret du « soi-disant » héros, Vincent refusera d'y croire même avec l'intervention de Gilbert.
 
  Doublé par : Ryō Hirohashi
Jeune fille à l'air constamment endormi et à la personnalité quasi absente, elle sert d'homme de main à Vincent Nightray. Elle présente une très grande fidélité vis-à-vis de son maître qui s'effritera au fur et à mesure de l'histoire. Son apparence somnolente serait due à l'influence du Loir, la Chain de Vincent. Echo est plus tard révélée comme une sous-personnalité de Noise, autrement appelée Zwei, la Baskerville de la Chain Dledum, celle qui avait manipulé Gilbert lors de la cérémonie d'Oz et lorsqu'Oz avait décidé de retourner au manoir pour retrouver un souvenir d'Alice. Elle s'attachera un peu plus à Oz depuis que celui-ci l'a emmenée à une fête, mais après l'avoir entendu, Vincent l'abandonnera et lui ordonnera d'échanger sa place avec Zwei.
Nous ne savons toujours pas si elle a participé ou non à Sablier.

 Doublé par :  Hirofumi Nojima
Il est le frère adoptif de Vincent et le contractant de Humpty Dumpty. Il fait des rêves qui le font souffrir la nuit : il revoit des scènes de mort. Il est manifestement très proche d'Oz bien qu'il le déteste car il est un Vessalius. Il a beaucoup aidé moralement Oz lors de l’évènement au lycée Ludwidge. Il s’énerve très souvent pour un rien et Léo est souvent obligé de l’arrêter. Il se souviendra que ses cauchemars étaient une réalité qu'il a voulu oublier.Il rejettera Humpty Dumpty, la chain avec qui il avait passé un contrat inconsciemment et qui tua ses frères et sœur, ainsi que sa mère. Cependant, le rejet d'une chain entraîne la mort du contractant...

Ce sont les frères aînés d'Elliot, ils ont été tués par le Chasseur de Têtes. Ils rejetaient Vincent et Gilbert et ont tenté de les assassiner et de séparer Elliot et Léo. C'est Ernest qui, voulant trouver un valet à Elliot lorsque celui-ci eut 14 ans, l'emmena à Sablier, accompagné de Claude, dans l’orphelinat Fianna que la famille Nightray dirige. C'est là qu'Elliot rencontre Léo et que ce dernier devint son valet malgré les réticences de ses aînés. Fred finira décapité par Demios, la chain de Vincent alors que Ernest et Claude le seront par Elliot avec sa Chain Humpty Dumpty.

Sœur aînée d'Elliot. Elle est très proche d'Elliot, c'est elle qui lui a enseigné le langage des fleurs. Elle ne semble pas aimer la relation qu'Elliot entretient avec Oz. Vanessa meurt sous les yeux d'Elliot, victime comme ses frères aînés avant elle du Chasseur de Têtes n'étant autre que Elliot lui-même. Elle est morte car elle a poussé Leo dans les escaliers en le traitant de meurtrier en croyant que Leo était le chasseur de têtes.

 Mère d'Elliot, Fred, Claude, Ernest et Vanessa. Après la mort de ses trois fils aînés, sa santé mentale s'est profondément dégradée. Elle est manipulée par Isla Yura. Elle sera tuée par Humpty Dumpty car elle a essayé de tuer Leo.

La famille Rainsworth 
La famille Rainsworth est la troisième famille Ducale. On sait peu de son rôle actuel dans le jeu politique du monde de Pandora, mais Break, qui est au service de cette famille, affirme qu'elle n'aurait rien à se reprocher, ce qui expliquerait le profil bas qu'elle garde par rapport aux autres familles. À ce jour, on ne connait que les femmes de la famille, et l'organisation semble plus matriarcale que dans les autres famille, étant la seule ayant à sa tête une femme.

  Doublé par : Kana Hanazawa (Anime), Yui Horie (Drama CD)
Héritière de la famille Rainsworth, elle fait partie de l'organisation Pandora et possède l'apparence d'une jeune fille de 13 ans, elle a en réalité 23 ans (Elle était une petite fille lors du retour de Break de l'Abysse). Pour cause, elle a passé un contrat (légal) avec une Chain prenant la forme d'une licorne noire appelée Eques, sa croissance s'arrêtant alors. Elle entretient des relations assez proches avec Break, qu'elle considère comme son grand frère,elle l'appelle « Xerx » ou « grand frère Xerx » (Xerx-oniisan) lorsqu'ils sont en privé.

Fille unique de Shelly Rainsworth, c'est elle qui, avec Reim, découvrit Break lors de son retour de l'Abysse. Proche de sa mère à ce temps, on ignore ce que cette dernière est devenue et Break devint son serviteur. Cherchant à se rendre utile malgré le pouvoir limité de sa Chain, elle l'utilise afin de récolter des informations et sert généralement d'agent de communication lorsque les membres du groupe sont dispersés, voir d'espion.

Ayant un caractère exemplaire digne d'une dame en public, il est rare qu'elle perde son sang froid et on la voit souvent boire du thé malgré les situations étranges, voire dangereuses, dans lesquelles ses compagnons sont parfois plongés. Cependant, à l'instar de ses aînés, elle est effrayante lorsqu'elle se met en colère, ravageant généralement la pièce qui l'entoure. Alice considère qu'elle possède une aura assez effrayante également.
Ses objectifs sont pour l'instant flous, mais on remarque qu'elle semble très liée au désir de Break d'apprendre la « vérité d'il y a cent ans ».

  Doublé par : Akira Ishida (Anime), Toshihiko Seki (Drama CD)
Communément appelé Break, ce personnage haut en couleur fait partie de Pandora et est le valet de Sharon Rainsworth. Ayant passé un contrat légal avec la Chain Mad Hatter (Le Chapelier Fou), ce qui, tout comme sa maîtresse Sharon, lui a permis d'arrêter de vieillir, mais il a en réalité 49 ans (sans compter le temps passé dans l'abysse, ce qui lui donnerait en tout 99 ans). Break a souvent une petite poupée sur son épaule, qu'il appelle Emily et qu'il s'amuse à faire parler de temps à autre avec ses talents de magicien, afin de se moquer des autres protagonistes ou de proférer certaines menaces.

De personnalité complexe, Break passe pour un saltimbanque, toujours souriant, d'humeur légère, prompt à la plaisanterie et paradant avec ses tours de magie (d'où son surnom « Le clown » ). Cela ne l’empêche pas d'avoir souvent recours à la violence contre ses ennemis, montrant à ces occasions son talent à la fois de bretteur et de contractant. Au contraire de Sharon, il est très expressif et n'hésite pas à montrer son aversion pour Vincent.

Derrière ce personnage singulier se cache en réalité Kevin Regnard, un chevalier ayant vécu 10 ans après la Tragédie de Sablier, une période de troubles dont ses maîtres, les Sinclair,furent les victimes. Désespéré, il forme un contrat illégal avec Albus, le Chevalier Blanc et massacre 116 personnes, (Durant cette période, Break fût surnommé <<le spectre aux yeux  rouges >> ) avant que son sceau ne se complète et qu'il soit envoyé dans l'Abysse, plus précisément, auprès de la Volonté elle-même qui le prive de son œil gauche pour le donner à son chat Cheshire. Mais bien que la plupart des contractants aient perdus leur santé à ce stade, Break lui avait gardé son objectif et il réussit à convaincre la Volonté de l'Abysse de réaliser son vœu en échange de réaliser le sien. On ignorait quel était ce vœu, jusqu'à ce qu'un flash-forward, dans le chapitre 62, nous révèle le vœu exprimé par la Volonté de l'Abysse en larme à ce moment précis : « Je ne veux plus être la Volonté de l'Abysse ! ». Le sien s'est néanmoins terminé de façon tragique: Ayant changé le cours du temps, l'incident ayant vu la mort de ses maîtres n'eut pas lieu, mais un autre provoqua la chute de la famille Sinclair entière. Ayant perdu sa mission, il est entièrement dévoué à la famille Rainsworth qui l'a recueilli et accepte la nouvelle mission qu'il s'est donné: Découvrir la vérité sur la Tragédie de Sablier. 
Après un combat dans le gouffre de Sablier, Xerxes va perdre petit à petit la vue. Dans le tome 11, on apprend qu'il voit flou puis qu'il ne distingue plus les couleurs dans le tome 13. Il est confirmé au tome 16 qu'il ne voit définitivement plus rien, mais il est possible qu'il ait complètement perdu la vue dans les tomes entre le  et le .
Xerxes Break meurt de ses blessures d'un combat contre Vincent Nightray et Glen Baskerville (dans le corps de Leo Baskerville) ainsi que de son âge très avancé. Il réussit tout de même, dans ses derniers moments, à permettre à Oz, Alice et Gilbert de partir à la poursuite de Vincent et Glen et meurt dans les bras de Sharon et de Reim.

Sa Chain actuelle, Mad Hatter, est une Chain unique permettant de détruire tout ce qui vient de l'Abysse, y compris et surtout les autres Chains. Son pouvoir est unanimement qualifié d'épouvantable et craint par les autres Chains uniques, y compris la Volonté de l'Abysse.

La doyenne et Duchesse de la famille Rainsworth, Sheryl est la grand-mère de Sharon. Invalide, elle est poussée sur un fauteuil roulant, ce qui ne l’empêche pas d'être redouté par les autres Duc, même celui de Barma dont elle était l'amie d'enfance. En tant que Duchesse, elle possède la Chain de la Chouette, mais peu est connu d'elle sinon…Les habitudes de Sharon à boire le thé ou à frapper les gens avec un éventail en papier viennent d'elle.

 
La mère de Sharon. On sait peu de choses à son sujet si ce n'est qu'elle est celle qui a recueilli Break lors de sa sortie de l'Abysse, et en grande partie à l'origine de son caractère actuel. Elle est morte de maladie car Sharon,lors de sa première présentation à Oz, s'est excusée de l'absence de sa mère étant malade, n'apparaissant pas dans la trame présente, malgré le fait que Break parle d'elle comme si elle était encore vivante.

La famille Barma 
  Doublé par : Yūya Uchida
Rufus est le plus vieux duc des quatre familles. C'est une personne spécialisée dans l'information. Il sait beaucoup de chose, même au sujet de la Tragédie de Sablier et il aime se tenir à jour dans ses informations. Il déteste quand ses données sont erronées ou périmées. C'est une personne connue pour être plutôt excentrique et dont la Chain, le Dodo, lui permet de créer des illusions à grande échelle. Il cherche à en savoir davantage sur la Volonté de l'Abysse. Il apparait tout d'abord à Oz et les autres comme un homme rond avec une grosse moustache et un chapeau ressemblant à une grande tasse de thé mais cela se révèlera être une illusion qui sera détruite par Break. Le vrai Rufus a des longs cheveux rouges et des yeux fatigués. C'est un ami d'enfance de Sheryl Rainsworth qui semble être la seule personne qu'il craint. Dans le Chapitre 48, on apprend qu'il vient d'un autre pays. Il a découvert la vérité sur le « soi-disant » héros de la tragédie de Sablier. : après l'avoir su, il blessera Sheryl en évitant les points vitaux afin de récupérer sa clé des Abysse et se mettra du côté des Baskervilles. Il informera Vincent de ce qu'il a découvert mais celui-ci refusera d'y croire.

  Doublé par : Suwabe Junichi
Reim est un agent de Pandora et également le valet du duc Barma. Il possède une chain, « March Hare », le lièvre de mars dont le pouvoir est de « faire le mort ». En effet, son pouvoir est de plonger son contractant dans un état de léthargie. Cela lui convient parfaitement car il n'aime pas la violence. Son meilleur ami à ce jour est Break, même s'il avoue que ce dernier lui tape sur les nerfs. 

 
Apparu de cours instants dans le tome 10, elle aurait été celle qui aurait avoué à Vincent comment ouvrir la porte de l'Abysse, on sait également qu'elle a un frère qui se nomme Arthur. Elle était la complice de Jack il y a cent ans et ne cachait pas sa passion pour Ozwald Baskerville et sa tendance nécrophile

Ancêtre de l'actuel duc Barma (Rufus Barma), il est le frère de Miranda Barma. Il y a cent ans, Arthur était un soi-disant « ami » du héros, mais ce dernier ne faisait que se servir de lui. Après la Tragédie de Sablier, c'est Jack qui lui a demandé d'écrire un faux journal, mettant les évènements en sa faveur. Cependant pris de remords, il a également écrit la vérité, dissimulée par un message codé.

La famille Baskerville 
  Doublé par : Kishō Taniyama
Dirigeant de la famille Baskerville 100 ans avant l'histoire, ami de Jack Vessalius, c'est lui qui a ordonné le massacre de Sablier. Ses suivants sont à sa recherche. Il est lié à l'histoire d'Alice; l'histoire nous apprend qu'il a réussi à maîtriser les cinq Chains appartenant actuellement aux Maisons ducales. Il est le compositeur de la mélodie de la montre à gousset boite à musique de Jack Vessalius, la musique s'appelant Lacie (qui est une anagramme du prénom Alice). Lacie était sa sœur, la tombe que trouvent Gil et Oz dans le tome 1 est la sienne. Glen voulait que Gil soit son nouveau corps et pour cela devait d'abord transféré ses 4 chains il n'a réussi qu'à transférer la Chain Raven puis avait échoué car Vincent avait été mis au courant par Alice de son projet. Elle lui avait donc appris que l'âme de son frère allait disparaître mais la duchesse de Barma lui avait expliqué comment ouvrir l'Abysse afin que Glen échoue et doive attendre 100 ans avant de pouvoir retrouver un corps pour ses chains et lui et ainsi sauver l'âme de son frère ainé. On remarque donc qu'il a réussi, par la suite Gil est devenu le contractant de Raven comme Glen le voulait. Depuis la mort de Lacie, il prétend que l'espoir n'a plus de place en ce monde et que le désespoir non plus ce qui était en vérité la réplique de Jack.Il est en vérité le véritable maître de Gilbert donc celui qui lui a dit : « N'approche pas Gilbert ! ». Il a, en vérité, ordonné de tuer tout le monde à Sablier pour éviter qu'ils souffrent en se transformant en chains.

Il est au service d'Elliot Nightray. Il empêche souvent Elliot de s’énerver ou d'aller trop loin, en le frappant. En réalité, c'est la réincarnation de Glen Baskerville, l'instigateur de la tragédie de Sablier et le meilleur ami de Jack. C'est lui qui a fait d'Elliot le contractant d'Humpty Dumpty pour le sauver d'une blessure mortelle. Après la mort d'Elliot, il s'alliera à Vincent (et donc aux Baskervilles)et il se fera également couper les cheveux par celui-ci. Il a passé un contrat avec Jabberwock et ne porte plus de lunettes, nous laissant voir ses yeux noirs où brillent des lumières dorées.

 ou   Doublé par : Megumi Toyoguchi
Cette jeune fille est actuellement à la tête du clan Baskerville en l'absence de Glen. Elle est liée à la Chain du Lion peureux. Elle habille souvent Lily et l'aide à se sentir moins seule. On apprend quelle était là il y a 100 ans lors de la Tragédie de Sablier et qu'elle savait que Jack et Glen étaient amis. Par la suite, on apprend qu'à l'époque actuelle elle n'est revenue que depuis 4 ans.

 et   Doublé par : Hiroshi Shirokuma / Takayuki Kondo
Deux membres de la famille Baskerville accompagnant Charlotte lors de la tragédie de Sablier. On sait très peu de choses sur eux, mis à part que Fang se bat avec une grande épée et qu'ils ont tous les deux un tatouage sur la joue qu'ils ont fait pour que Lily ne se sente plus seule. Ils restent souvent avec Lily pour la distraire. Fang mourra tombé en poussière prenant le coup de sabre de Break remplie du pouvoir de Mad Hatter qui était destiné à Lily sous les yeux ébahis de celle-ci et de Lottie.

Zwei est un membre qui n’apparaît que très rarement, mais elle était présente lors de la cérémonie de passage à l'âge adulte d'Oz c'est d'ailleurs elle qui a manipulé Gilbert avec sa chain Dledum qui peut prendre possession du corps des gens.
Zwei a une double personnalité qui est Echo la servante de Vincent, mais son véritable nom est Noise ; Zwei sera blessée par Xerxes lors de leur passage à Sablier.

La petite dernière des Baskerville. Elle a un tatouage « marque du diable » sur la joue. Ceci est dû au fait qu'elle était rejetée de tous dans son village à cause de sa « faiblesse ». Les villageois l'ont alors marquée du tatouage et exilée dans la forêt. C'est alors qu'une lumière lui est apparue et est entrée en elle pour l'amener chez les Baskerville. Charlotte l'a recueillie à sa sortie de l'Abysse.
Dans le tome 13, elle parle avec Reim et semble sympathiser avec lui, mais il tentera de la tuer malgré son apparence innocente car elle est trop dangereuse. Elle le blessera alors grièvement. Elle baissera sa garde quand elle vit Reim vivant ce qui donnerait une ouverture à Break et ce qui causera également la mort de Fang.
Lily est liée à la chain Bandersnatch (une autre référence à l'œuvre de Lewis Caroll).

Mère d'Alice et de la Volonté de L'Abysse, elle est une amie proche de Glen et Jack qui ont composé une mélodie en son nom. D'un caractère instable enfant, elle est la sœur de Oswald, le corps Glen avant la tragédie et a des relations ambiguës avec Levi (le corps de Glen avant Oswald), le père des jumelles. Ce qui explique les cheveux blancs de la Volonté de l'Abysse. Elle a sauvé Jack de la misère et est devenue sa raison de vivre. C'est par amour pour Lacie que Jack précipitera Sablier dans l'Abysse. Lacie créa deux lapins en peluche, l'un vivant dans l'Abysse, l'autre dans le Monde réel. Alice voulait l'appeler « Os » comme « Oswald » mais après la réflexion de Levi elle l'appela « Oz ». Ce lapin disparaîtra en poussières après que Jack l'ait touché mais il deviendra B-Rabbit après l'intervention de la Volonté de l'Abysse, et passera un contrat avec Jack. Alice, en découvrant ce que Jack faisait faire à Oz, décida de détruire son propre corps et de fusionner avec le corps d'Oz, devenant ainsi Alice, le lapin noir. Elle ressemble énormément à ses filles. D'ailleurs quand Jack était tombé pendant qu'il grimpait aux arbres, il a cru voir Lacie qui le regardait par la fenêtre de la tour alors que c'était Alice. Après son adoption et également celui de son frère dans la famille Baskerville, un Baskerville l'a traité d'enfant maudit à cause de ses yeux rouges, elle demanda donc à Levi ce qui arrivera aux enfants maudits et ce qui lui arrivera. Il lui répondit avec un grand sourire illuminé : « C'est simple, tu vas mourir ! ». Déterminée à mourir, elle accepta de se prêter aux expériences de Levi, d'où l'existence des deux Alices pour que le cœur de l'Abysse ne se sente plus jamais seul.

Levi Baskerville
Levi est le corps de Glen avant Oswald, il est le père d'Alice et de la Volonté de l'Abysse, ainsi que celui qui a adopté Lacie et Oswald. Après avoir découvert que Lacie pouvait communiquer avec l'Abysse,il a fait une « expérience » en mettant Lacie enceinte et en l'envoyant dans l'Abysse pour mettre ses enfants au monde dans l'Abysse. Ce qui donne les jumelles connectées à l'Abysse tout comme leur mère. C'est lui qui a inventé le prénom « Alice » qui est l'anagramme du prénom « Lacie », le prénom de la défunte mère de la fillette sortie de l'Abysse.

Notes et références 

Pandora Hearts
Pandora Hearts